Реутиха — название нескольких населённых пунктов:
 Реутиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Реутиха — деревня в Пыщугском районе Костромской области.